Die Little League World Series 2010 war die 64. Austragung der Little League Baseball World Series, einem internationalen Baseballturnier für Knaben zwischen 11 und 12 Jahren. Gespielt wurde wie jedes Jahr in South Williamsport, Pennsylvania.

Teilnehmer 

Gegenüber dem Jahr 2009 spielen die Mannschaften nicht mehr ein Rundenturnier, sondern eine Doppel-Eliminations-Runde. Die Gewinner jeder Gruppe spielen im K.-o.-System den Weltmeister aus.

Ergebnisse

Vereinigte Staaten

Gruppe A

Gruppe B

International

Gruppe C

Gruppe D

Crossover-Spiel 

Die Mannschaften welche ihre beiden ersten Spiele verloren haben, spielen die so genannten Crossover-Spiele gegen die jeweiligen Mannschaften der anderen Runde.

Meisterschaftsspiele

Weblink 
 Offizielle Webseite der Little League World Series 2010

Einzelnachweise 

Baseball 2010
2010
Sportveranstaltung in South Williamsport